Landover – serie di romanzi fantasy dell'autore statunitense Terry Brooks
 Landover – census-designated place statunitense nella contea di Prince George
 Landover – stazione della metropolitana di Washington